Рвачёв — фамилия; имеет женскую форму Рвачёва.
 Рвачёв, Владимир Логвинович (1926—2005) — советский украинский математик и механик, академик АН УССР, профессор, доктор физико-математических наук.
 Рвачёва, Татьяна Геннадьевна (род. 1986) — заслуженный мастер спорта по спортивному ориентированию, двукратная чемпионка мира по спортивному ориентированию на лыжах.